Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1971 () проводился в городе Квебек (провинция Квебек) с 1 по 6 марта 1971 года. Турнир проводился в 42-й раз. В провинции Квебек чемпионат проводился в 4-й раз, в городе Квебек — в 3-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте 1971 в городе Межев (Франция).

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (18-й раз в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Дон Дугид, это была 2-я победа и 2-я победа подряд, сам Дон Дугид стал чемпионом Канады в 3-й раз). Серебряные медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Билл Тетли), бронзовые медали — команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Боб Пикеринг).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у команд, претендующих на призовые места, проводится дополнительный матч — тай-брейк.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за розыгрыш 1-го, 2-го и 3-го места

Тай-брейки

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Боб Пикеринг ()

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1971 Labatt Brier
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1971

1971
Спортивные соревнования в городе Квебек
Спорт в Канаде в 1971 году
Март 1971 года